Cato Neimoidia es un planeta ficticio del universo de la Guerra de las Galaxias. Aparece en la película La venganza de los Sith, Episodio III de la saga.

Tiene un clima templado y es un "mundo de negocios" importante de la Federación de comercio, hogar y refugio del tesoro que pertenece a los ávidos neimoidianos. Durante el desarrollo temprano del Episodio III, Cato Neimoidia fue un gigante de gas con una plataforma para una estación espacial - para los acorazados de la Federación de comercio vistos en el Episodio I. Los interiores opulentos de Cato Neimoidia son abastecidos con las riquezas, brillantes metales preciosos, y otros ejemplos de ostentación en exceso.

En la película final, Cato Neimoidia está marcada con ciudades rascacielos-llenas de puentes arqueados que comunican enormes precipicios - su definición en dos-palabras durante su desarrollo fue el "mundo de los puentes". 

Un diálogo del Episodio III que se refiere a una locación pegajosa que involucra a Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, y al Comandante Cody en Cato Neimoidia, fue expandido para convertirse en el capítulo de apertura de la novela El laberinto del mal de James Luceno.

Cato Neimoidia era una de las tantas colonias hechas por la especie de los neimoidianos. Fue llamada en honor al planeta Neimoidia, de donde son originarios sus colonizadores. Para la época de las Guerras Clon, Cato Neimoidia fue lugar de varias batallas, entre una de las primeras una liderada por el general Obi-Wan Kenobi, de las fuerzas de la República Galáctica. Casi al final, quien continuó la lucha en las sucesivas batallas fue el general Plo Koon, un maestro Jedi miembro del Alto Consejo Jedi.

En Cato Neimoidia se entrenaban miles de guerreros neimoidianos, soldados de las fuerzas neimoidianas que sirvieron a la Confederación de Sistemas. El Virrey Nute Gunray y su asistente Rune Haako, pasaban mucho tiempo en este planeta, donde su guardia neimoidiana personal era entrenada. El planeta era defendido por las Legiones de Defensa Locales Neimoidianas.

La ciudad también aparece en el videojuego Star Wars: The Force Unleashed II;
es el lugar donde Starkiller Rescata al mestro Jedi, El General Rahm Kota de la arena en la que lo obligan a luchar contra gladiadores para entretener al público.
Starkiller lo encuentra, pero la mascota del gobernante del imperio, El Gorog los persigue a lo largo de la arena hasta que llegan al palco en que esta el gobernante del imperio y lo devora .
Luego de destruir los soportes de la arena los dos Jedi caen al precipicio junto con el Gorog pero la nave de Starkiller llega a tiempo para recibirlos antes del impacto

Enlaces externos 

Página del planeta Cato Neimoidia en la base de datos oficial (en inglés)

Planetas de Star Wars

en:List of Star Wars planets (C–D)#Cato Neimoidia